Фа́бьенн Зу́тер (, род. 5 января 1985 года, Заттель) — швейцарская горнолыжница, призёр чемпионата мира 2007 года. Специалистка скоростных дисциплин.

В Кубке мира Зутер дебютировала в 2002 году, в феврале 2008 года одержала свою первую победу на этапе Кубка мира в супергиганте. Всего на имеет 4 победы на этапах Кубка мира, из них 3 в супергиганте и 1 в скоростном спуске. Лучшим достижением Зутер в общем зачёте Кубка мира являются 7-е места в сезонах 2008/09 и 2009/10.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере стартовала в четырёх дисциплинах: скоростной спуск - 5-е место, суперкомбинация - 6-е место, супергигант - 13-е место, гигантский слалом - 4-е место.

За свою карьеру участвовала в семи чемпионатах мира, на которых завоевала одну бронзовую медаль в командных соревнованиях на чемпионате мира 2007 года в шведском Оре.

Завершила карьеру в апреле 2017 года.

Использовала лыжи производства фирмы Dynastar.

Зимние Олимпийские игры

Победы на этапах Кубка мира (4)

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Персоналии по алфавиту
Горнолыжники Швейцарии
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года